Радзанув:

 Радзанув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бялобжегский повят, Мазовецкое воеводство.
 Радзанув — село в Польше, входит в Бялобжегский повят, Мазовецкое воеводство.
 Радзанув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Млавский повят, Мазовецкое воеводство.
 Радзанув — село в Польше, входит в Млавский повят, Мазовецкое воеводство.